Lomtärnen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lomtärnen, Västergötland, sjö i Laxå kommun,  (0,5 ha)
Lomtärnen, Närke, sjö i Askersunds kommun,

Se även
Lomtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn